Niemcy:
 Negenborn – dzielnica miasta Einbeck
 Negenborn – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden